Sirius kan syfta på

Sirius – en stjärna
Sirius B (stjärna) – en vit dvärg som är följeslagare till Sirius
IK Sirius – en idrottsklubb
IK Sirius BK – en bandyklubb
IK Sirius FK – en fotbollsklubb
IK Sirius IBK – en innebandyklubb
Sirius (försäkringsbolag) – försäkringsbolag bildat 1945, sedermera fusionerad i SiriusPoint
SES Sirius – ett telekommunikationsföretag
SES Sirius – ett tidigare företag som tillhandahöll telekommunikation via satelliter
 Sirius (satelliter) – en serie av satelliter uppskjutna mellan 1993 och 2007
Sirius 1
Sirius 2
Sirius 3
Sirius 4
HMS Sirius – flera olika örlogsfartyg
 Sirius Rederi – ett rederi
M/T Sirius Star – ett tankfartyg
Sirius Black – en figur i Harry Potter-böckerna
Lockheed Sirius – ett flygplan från Lockheed

Geografi

Papua Nya Guinea 

 Sirius (berg i Papua Nya Guinea), West Sepik Province,

Se även
 Sirius B

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar